

Patronyme

 Ben Platt (né en 1993), acteur, chanteur et compositeur américain,
 Charles Adams Platt (1861-1933) architecte, paysagiste et peintre américain,
 Clive Platt (né en 1977), un footballeur anglais,
 David Platt (né en 1966), un footballeur anglais,
 Edward Platt (1916-1974), acteur américain,
 Ethel Bliss-Platt, une joueuse de tennis américaine du début du ,
 Geoff Platt (né en 1985), joueur canado-biélorusse de hockey sur glace,
 George Platt Lynes (1907-1955), un photographe de mode et de publicité américain,
 Jim Platt (né en 1952), un footballeur nord-irlandais,
 Jo Platt (1973-), femme politique travailliste britannique,
 Lilly Platt (née en 2008), environnementaliste néerlandaise d'origine britannique,
 
 Norman Platt (1920-2004), un chef d'orchestre britannique, 
 Oliver Platt (né en 1960), un acteur et producteur canadien,
 Richard Platt (1953), un auteur britannique,
 Robert Platt (1952-2014), un céiste français,
 Robert Platt (1900-1978), médecin britannique,
 Spencer Platt (1970-), photojournaliste américain,
 
 William Platt (1885-1975) un officier de l'armée britannique.

Toponymes

 Platt, un village du Kent en Angleterre
 Le Platt National Park, intégré en 1976 dans le Chickasaw National Recreation Area, en Oklahoma (États-Unis)

Langue 
 Platt, nom local des parlers franciques de Moselle, qu'il s'agisse du francique lorrain ou du luxembourgeois.
 "Plattdeutsch", le bas allemand (en allemand : "Niederdeutsch" ou "Platt").

Droit 
 Amendement Platt, (du nom du sénateur américain Octave Platt), amendement de 1901 d'une loi américaine  définissant les relations américano-cubaines.

Voir aussi
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais